18-й чемпионат Европы по баскетболу — проходил на баскетбольных площадках Испании с 27 сентября по 6 октября 1973 года. В финальной стадии приняли участие 12 национальных сборных, разделённые на 2 группы. Чемпионом стала сборная Югославии (1-й титул). Самым полезным игроком турнира был признан игрок сборной Испании Уэйн Брабендер.

Арены

Групповой турнир 
Победителю каждого матча присуждается 2 очка, проигравшему 1. Первые две команды выходят в полуфинал, команды занявшие третье и четвёртое место в группах участвуют в утешительном турнире за пятое-восьмое места, команды занявшие последние два места играют в турнире за девятое по двенадцатое места.

Группа А

Группа B

Финальный раунд

Турнир за 1 место



Турнир за 5 место

Турнир за 9 место

Полуфиналы 9° 12° место

Полуфиналы 5° 8° место

Полуфиналы

Матч за 11° место

Матч за 9° место

Матч за 7° место

Матч за 5° место

Матч за 3° место

Финал

Итоговое положение 
 
  Испания

Состав команд 
1. : Крешимир Чосич, Дражен Далипаги, Драган Кичанович, Зоран Славнич, Никола Плечаш, Желько Ерков, Винко Йеловац, Дамир Шолман, Ратомир Тврдич, Милун Марович, Жарко Кнежевич, Душан Ивкович (Тренер: Мирко Новосел)

2. : Клиффорд Луйк, Уэйн Брабендер, Франсиско Бускато, Висенто Рамос Сессильо, Рафаэль Рульян, Мануэль Флорес, Луис Мигель Сантильяна, Кармело Кабрера, Гонсало Саги-Велья, Хосе Луис Саги-Велья, Мигель Анхель Эстрада, Энрике Маргаль (Тренер: Антонио Диас-Мигель)

3. : Сергей Белов, Модестас Паулаускас, Анатолий Мышкин, Иван Едешко, Зураб Саканделидзе, Сергей Коваленко, Валерий Милосердов, Евгений Коваленко, Александр Болошев, Юрий Павлов, Яак Салуметс, Николай Дьяченко (Тренер: Владимир Кондрашин)

4. : Jiří Zídek Sr., Kamil Brabenec, Zdenek Kos, Jiří Zedníček, Jan Bobrovsky, Jiri Pospisil, Petr Novicky, Jan Blažek, Josef Klima, Vojtech Petr, Jiri Balastik, Gustav Hraska (Тренер: Vladimir Heger)

Ссылки 
 FIBA Europe
 FIBA

Примечания 

 
1973 год в баскетболе
Сентябрь 1973 года
Октябрь 1973 года
Спорт в Испании в 1973 году
Международные соревнования по баскетболу в Испании
Чемпионаты Европы в 1973 году
Чемпионаты Европы в Испании